Barbacoas – comune della Colombia nel dipartimento di Nariño
Barbacoas – distretto della Costa Rica nel cantone di Puriscal
Barbacoas – città del Venezuela nello stato di Aragua